Aricagua peut désigner

Toponymes

Aricagua : l'une des vingt-trois municipalités de l'État de Mérida ;
 Aricagua : chef-lieu de la municipalité d'Aricagua dans l'État de Mérida ;
 Aricagua : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Montes dans l'État de Sucre ;
 Aricagua : capitale de la paroisse civile d'Aricagua  de la municipalité de Montes dans l'État de Sucre ;
 Capitale Aricagua : l'une des deux divisions territoriales de la municipalité d'd'Aricagua dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme